Партијски се може односити на:
 Партија, вишезначна одредница
 Партијци, вишезначна одредница
 Партијски језик, изумрли ирански језик

Види још 
 Партски, вишезначна одредница